Павел Трофимович Коновалов (род. 1960) — советский спортсмен, легкоатлет; мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Родился 13 февраля 1960 года в Ростовской области.

После окончания школы получил высшее образование.

Первым его тренером был В. А. Кротов. Затем тренировался у В. Д. Сысоева и Г. И. Чевычалова. Проживает в настоящее время в Санкт-Петербурге.

Достижения 
Павел Коновалов — чемпион Европы 1982 года в помещении в беге на 400 метров, показав результат 47,04 с.

Примечания

Ссылки 
 КОНОВАЛОВ Павел Трофимович

Мастера спорта СССР международного класса